Holmlund est un nom de famille suédois porté notamment par : 
 Anna Holmlund, athlète suédoise de ski cross ;
 Anne Holmlund, femme politique finlandaise ;
 , économiste suédois ;
 Richard Holmlund, entraîneur suédois de football.